

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 07.08.1992

 Предварительные забеги 
В четвертьфинал выходят шестеро лучших из каждого забега плюс шестеро из оставшихся по лучшему времени.Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Полуфиналы 
В финал выходят пятеро лучших из каждого забега плюс двое из оставшихся по лучшему времени.

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 07.08.1992

Примечания

Ссылки 
 Official Report
 Results

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992